Оллаберри () — деревня в северной части острова Мейнленд в архипелаге Шетландских островов.

География 
Расположена на западном берегу пролива Йелл-Саунд, в восточной части полуострова Нортмэйвин, соединённого с основной частью Мейнленда узким перешейком.

Экономика 
Автодорога «B9079» длиной три километра связывает Оллаберри с дорогой «A970», пересекающей остров Мейнленд в направлении с севера на юг.

Образование 
В деревне работает начальная школа «Ollaberry Primary School», пятнадцать учащихся начальных классов.

Примечания 

Йелл-Саунд
Мейнленд (Шетландские острова)
Населённые пункты Шетландских островов